Merk kan avse:

Personer
 Günther Merk (1888–1947), tysk jurist och SS-man
 Josef Merk (1795–1852), österrikisk violoncellist
 Larisa Merk (född 1971), rysk roddare
 Markus Merk (född 1962), tysk tandläkare och fotbollsdomare
 Waldemar Merk (född 1959), polsk kanotist

Geografi

Iran 

 Mereg, ort, Kurdistan,

Ungern 

 Mérk, ort, Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Se även
 Merck – flera betydelser

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn